Известные носители:
 Кобеко, Дмитрий Фомич (1837—1918) — российский государственный деятель, историк.
 Кобеко, Павел Павлович (1897—1954) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.